Nissan Formula E Team, anteriormente Nissan e.dams y Renault e.dams, es una escudería de Fórmula E propiedad del fabricante japonés Nissan. Disputará la temporada 2018-19 con apoyo de Nissan, tras cuatro años con Renault.

La escudería fue fundada en 2014, año de estreno del campeonato, bajo el nombre de Renault e.dams, siendo una asociación entre el fabricante Renault y el equipo DAMS. Con sede en Le Mans, Francia, fue fundada por Jean-Paul Driot, fundador y entonces director de DAMS, y el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Alain Prost. Esta fue la etapa más exitosa del equipo, ya que ganaron el campeonato de equipos de las primeras tres temporadas y el de pilotos de la temporada 2015-16, de la mano de Sébastien Buemi.

Para la temporada 2018-19, Nissan ocupó el lugar de Renault y se transformó en el nuevo socio de DAMS. Pero desde la temporada 2022-23, Nissan compró parte de DAMS, convirtiendo al equipo en exclusivo de la marca japonesa.

Resultados

Fórmula E 

 * Temporada en progreso.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
 Perfil en la página oficial de la Fórmula E

Equipos campeones de Fórmula E
Equipos de automovilismo de Francia